Résultats détaillés du double en quad de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Rio.

Organisation

Format 
Le tableau de double en quad réunit 6 équipes (soit 12 joueurs et joueuses) et se joue en 3 tours. Tous les matchs se disputent en 2 sets gagnants.

Participants 
Les têtes de série sont désignées le . Le tirage au sort du tableau a lieu le .

Parcours

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016
 Simple dames de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016
 Double messieurs de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016
 Double dames de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016
 Simple mixte en quad de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016

Lien externe

Navigation 
 Tennis en fauteuil roulant sur le site officiel de l'ITF pour Rio 2016

Tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016